Baracchini ist der Familienname folgender Personen:
 Flavio Baracchini (1895–1928), italienischer Jagdflieger
 Silvio Baracchini (* 1950), italienischer Wasserballspieler